Михаи́л Фёдорович Овчи́нников (27 декабря 1913, станица Сухтели, Челябинская губерния, Российская империя — 1987) — советский писатель-драматург и сценарист. Член Союза писателей СССР.

Биография 

В 1929 году поступил на киномеханические курсы, после их окончания в 1930 году, работал в разных районах в должности киномеханика. Начиная с 1931 года начал играть роли в ряде периферийных театров. В 1935 году был призван в армию и попал в ряды РККА и прослужив два года, поселился в Армении, начал свою журналистскую деятельность, а также начал писать сценарии к фильмам.

В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны был мобилизован в армию и направлен на фронт, где он проходил службу в пограничных войсках и прошёл всю войну. После демобилизации продолжил сценарную деятельность.

В 1956 году поступил на Высшие литературные курсы, которые окончил в 1958 году.

Скончался в 1987 году.

Фильмография

Сценарист 
 1941 — Кровь за кровь
 1958 — О чём шумит река
 1959 — Чужой след
 1961 — Двенадцать спутников (оригинальный текст — Николай Шундик)
 1964 — Трудный переход
 1970 — Выстрел на границе

Библиография 
Встреча с героем

Мои друзья и знакомые

Примечания

Ссылки 

Драматурги СССР
Писатели СССР
Сценаристы СССР
Члены Союза писателей СССР